Farragut kan syfta på:

 David Farragut (1801–1870), en amerikansk sjömilitär

Geografi
 Farragut, Brooklyn – ett område i Brooklyn
 Farragut, Iowa
 Farragut, Tennessee